Dit is een lijst van planetoïden 7301-7400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7301) Matsuitakafumi || 1993 AB || 2 januari 1993 || A. Natori, T. Urata
|-
| (7302) - || 1993 CQ || 10 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7303) - || 1993 FS1 || 25 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7304) Namiki || 1994 AE2 || 9 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7305) Ossakajusto || 1994 CX1 || 8 februari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7306) Panizon || 1994 EH || 6 maart 1994 || Stroncone
|-
| (7307) Takei || 1994 GT9 || 13 april 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7308) Hattori || 1995 BQ4 || 31 januari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7309) Shinkawakami || 1995 FU || 28 maart 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7310) - || 1995 OL1 || 19 juli 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7311) Hildehan || 1995 TU || 14 oktober 1995 || D. di Cicco
|-
| (7312) - || 1996 AT3 || 13 januari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7313) Pisano || 6207 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7314) Pevsner || 2146 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7315) Kolbe || 1136 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7316) Hajdu || 3145 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7317) Cabot || 1940 ED || 12 maart 1940 || G. Kulin
|-
| (7318) Dyukov || 1969 OX || 17 juli 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (7319) Katterfeld || 1976 SA6 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (7320) Potter || 1978 TP6 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7321) Minervahoyt || 1979 MZ2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7322) Lavrentina || 1979 SW2 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (7323) Robersomma || 1979 SD9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (7324) Carret || 1981 BC || 31 januari 1981 || Harvard Observatory
|-
| (7325) - || 1981 QA1 || 28 augustus 1981 || Z. Vávrová
|-
| (7326) Tedbunch || 1981 UK22 || 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (7327) Crawford || 1983 RZ1 || 6 september 1983 || E. Bowell
|-
| (7328) Casanova || 1984 SC1 || 20 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (7329) Bettadotto || 1985 GK || 14 april 1985 || E. Bowell
|-
| (7330) Annelemaître || 1985 TD || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (7331) Balindblad || 1985 TV || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (7332) Ponrepo || 1986 XJ5 || 4 december 1986 || A. Mrkos
|-
| (7333) Bec-Borsenberger || 1987 SM4 || 29 september 1987 || E. Bowell
|-
| (7334) Sciurus || 1988 QV || 17 augustus 1988 || A. Mrkos
|-
| (7335) - || 1989 JA || 1 mei 1989 || E. F. Helin
|-
| (7336) Saunders || 1989 RS1 || 6 september 1989 || E. F. Helin
|-
| (7337) - || 1990 QH1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (7338) - || 1990 VJ3 || 12 november 1990 || H. Shiozawa, M. Kizawa
|-
| (7339) - || 1991 RA16 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7340) - || 1991 UA2 || 29 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7341) - || 1991 VK || 1 november 1991 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (7342) Uchinoura || 1992 FB1 || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7343) Ockeghem || 1992 GE2 || 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (7344) Summerfield || 1992 LU || 4 juni 1992 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (7345) Happer || 1992 OF || 28 juli 1992 || R. H. McNaught
|-
| (7346) Boulanger || 1993 DQ2 || 20 februari 1993 || E. W. Elst
|-
| (7347) - || 1993 EW || 12 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7348) - || 1993 FJ22 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (7349) Ernestmaes || 1993 QK4 || 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (7350) - || 1993 VA || 7 november 1993 || R. H. McNaught
|-
| (7351) Yoshidamichi || 1993 XB1 || 12 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (7352) Hypsenor || 1994 CO || 4 februari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7353) Kazuya || 1995 AC1 || 6 januari 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (7354) Ishiguro || 1995 BR1 || 27 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7355) Bottke || 1995 HN2 || 25 april 1995 || Spacewatch
|-
| (7356) Casagrande || 1995 SK5 || 27 september 1995 || Stroncone
|-
| (7357) - || 1995 UJ7 || 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7358) Oze || 1995 YA3 || 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7359) Messier || 1996 BH || 16 januari 1996 || M. Tichý
|-
| (7360) Moberg || 1996 BQ17 || 30 januari 1996 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7361) Endres || 1996 DN1 || 16 februari 1996 || NEAT
|-
| (7362) Rogerbyrd || 1996 EY || 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (7363) Esquibel || 1996 FA1 || 18 maart 1996 || NEAT
|-
| (7364) Otonkučera || 1996 KS || 22 mei 1996 || K. Korlević
|-
| (7365) Sejong || 1996 QV1 || 18 augustus 1996 || K. Watanabe
|-
| (7366) Agata || 1996 UY || 20 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7367) Giotto || 3077 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7368) Haldancohn || 1966 BB || 20 januari 1966 || Universiteit van Indiana
|-
| (7369) Gavrilin || 1975 AN || 13 januari 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (7370) Krasnogolovets || 1978 SM5 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (7371) El-Baz || 1978 VA6 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7372) Emimar || 1979 HH || 19 april 1979 || J. C. Muzzio
|-
| (7373) Stashis || 1979 QX9 || 27 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (7374) - || 1980 DL || 19 februari 1980 || Z. Vávrová
|-
| (7375) - || 1980 PZ || 14 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (7376) Jefftaylor || 1980 UU1 || 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (7377) Pizzarello || 1981 EW9 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7378) Herbertpalme || 1981 EK18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7379) Naoyaimae || 1981 EC29 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7380) - || 1981 RF || 3 september 1981 || N. G. Thomas
|-
| (7381) Mamontov || 1981 RG5 || 8 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7382) Bozhenkova || 1981 RJ5 || 8 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7383) Lassovszky || 1981 SE || 30 september 1981 || Oak Ridge Observatory
|-
| (7384) - || 1981 TJ || 6 oktober 1981 || Z. Vávrová
|-
| (7385) Aktsynovia || 1981 UQ11 || 22 oktober 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (7386) Paulpellas || 1981 WM || 25 november 1981 || Oak Ridge Observatory
|-
| (7387) Malbil || 1982 BS1 || 30 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (7388) Marcomorelli || 1982 FS3 || 23 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (7389) Michelcombes || 1982 UE || 17 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (7390) Kundera || 1983 QE || 31 augustus 1983 || Kleť
|-
| (7391) Strouhal || 1983 VS1 || 8 november 1983 || A. Mrkos
|-
| (7392) Kowalski || 1984 EX || 6 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (7393) Luginbuhl || 1984 SL3 || 28 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (7394) Xanthomalitia || 1985 QX4 || 18 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (7395) - || 1985 RP1 || 10 september 1985 || Z. Vávrová
|-
| (7396) Brusin || 1986 EQ2 || 4 maart 1986 || W. Ferreri
|-
| (7397) - || 1986 QS || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (7398) Walsh || 1986 VM || 3 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (7399) Somme || 1987 BC2 || 29 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (7400) Lenau || 1987 QW1 || 21 augustus 1987 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten